

Городоцька районна рада — Львівська область, Городоцький район
 Городоцька районна рада — Хмельницька область, Городоцький район